Le col de l'Autaret peut désigner :
 le col de l'Autaret, un col à la frontière entre la France et l'Italie, dans le massif des Alpes grées ;
 le col de l'Autaret, un col à la frontière entre la France et l'Italie, dans le massif de Chambeyron.

Voir aussi 
 Col du Lautaret
 Col du Lautaret (Isère)